Az egyiptomi férfi vízilabda-válogatott Egyiptom nemzeti csapata, amelyet az Egyiptomi Úszó-szövetség (angolul: Egyptian Swimming Federation) irányít.

Eredmények

Olimpiai játékok

Világbajnokság

Világliga

Külső hivatkozások 
 Az egyiptomi Úszó-szövetség honlapja

Vízilabda-válogatottak
Egyiptom sportélete